Петр Малек (, 26 ноября 1961, Моравски-Крумлов, Чехословакия — 30 ноября 2019,  Эль-Кувейт, Кувейт) — чешский стрелок, выступавший в дисциплине скит стендовой стрельбы. Серебряный призёр Олимпийских игр 2000. Двукратный чемпион мира в командных соревнованиях.

Карьера 
Петр Малек стал первым чешским призёром Олимпийских игр в ските, завоевав серебро на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Он также участвовал на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, заняв там 20 место. В активе Малека также 2 титула чемпиона мира, 3 победы на европейских чемпионатах и золото финала кубка мира 2000 года. Скоропостижно скончался 30 ноября 2019 года, через 4 дня после своего 58-летия. Это произошло в Кувейте во время тренировки, где Малек тренировал местных стрелков. 12 декабря 2019 года был похоронен на родине.

Достижения 
 Серебряный призёр Олимпийских игр 2000

 Чемпион мира 1990 и 2000

 Серебряный призёр чемпионата мира 1998

 Бронзовый призёр чемпионата мира 1991

 3-кратный чемпион Европы

 3-кратный серебряный призёр чемпионатов Европы

 3-кратный бронзовый призёр чемпионатов Европы

 Победитель этапа кубка мира в Никосии 2000

 Серебряный призёр этапа кубка мира в Никосии 1994

Личная жизнь 
Петр Малек был женат, у него 3 детей (2 сына и дочь). Старший сын Петр также занимался стрельбой, выступал за чешскую сборную на международных соревнованиях. Младший сын Якуб работал тренером по стрельбе вместе с отцом в Кувейте.

Примечания 
Стрелки Чехословакии
Стрелки Чехии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1988 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по стрельбе

Ссылки 
 Профиль на сайте issf-sports.org